El término Delta Force puede referirse a:

Delta Force, fuerza especial del Ejército de los Estados Unidos.
 Delta Force, videojuego de Novalogic.
 The Delta Force, serie de películas de acción.